Doig ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew W. Doig (1799–1875), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Chris Doig (* 1981), schottischer Fußballspieler
 George Doig (1913–2006), australischer Footballspieler
 Ivan Doig (1939–2015), US-amerikanischer Schriftsteller
 Jason Doig (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Josh Doig (* 2002), schottischer Fußballspieler
 Lexa Doig (* 1973), kanadische Schauspielerin
 Ned Doig (1866–1919), schottischer Fußballtorhüter
 Peter Doig (* 1959), schottischer Maler
 Peter Doig (Politiker) (1911–1996), schottischer Politiker
 Tyler Doig (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler